Indonesië
 Tulang Bawang (regentschap), een regentschap van de provincie Oost-Java
 Tulang Bawang (Bunga Mayang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra